GFP est un sigle qui peut désigner :
 Green fluorescent protein (en français, protéine fluorescente verte), une protéine ayant la propriété d'émettre une fluorescence de couleur verte ;
 Geheime Feld Polizei, une police militaire secrète pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , un protocole de télécommunication ;
Groupe français d'études et d'applications des polymères, appelé aussi simplement Groupe français des polymères, une société savante dédiée à la chimie et la physique des matériaux polymères.
 Groupement de communes à fiscalité propre, une structure intercommunale française (dénomination INSEE) ;